Миссула () — североамериканский топоним:

 Миссула — город на западе американского штата Монтана, центр одноимённого округа. 
 Миссула — административно-территориальный округ американского штата Монтана, США.
 Миссула — 180 метровый ударный кратер на Марсе.
 Миссула — древнее приледниковое озеро на территории западной части современного штата Монтана, США.